

Patronyme

 Antoine de Montchrestien (1575-1621), poète, dramaturge et économiste politique français.

Autres

 Éditions Montchrestien (1998-), maison d'édition française.